Joaquim Ferreira può riferirsi a:

 Joaquim Ferreira (1937-), atleta portoghese
 Joaquim Ferreira (1973-), rugbista a 15 portoghese
 Joaquim Ferreira (1981-), lottatore brasiliano di arti marziali